

Івановське сільське поселення — сільське поселення, Армізонський район, Тюменська область
 Івановське сільське поселення — сільське поселення, Нерчинсько-Заводський район, Забайкальський край
 Івановське сільське поселення — сільське поселення, Юр'янський район, Кіровська область